Queimadela (Armamar), een plaats in de Portugese gemeente Armamar
 Queimadela (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe